Albiac ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Albiac (Haute-Garonne), Gemeinde im Département Haute-Garonne
 Albiac (Lot), Gemeinde im Département Lot